Francis est une chanson écrite et interprétée par la chanteuse québécoise Béatrice Martin, figurant sur son album Cœur de pirate sorti mardi le .

Francis, le sujet de la chanson, est son meilleur ami avec qui elle jouait dans le groupe December Strikes First. La vidéo de Francis a été dévoilée début novembre 2010. C'est le quatrième single de la chanteuse.

Notes et références 

Chanson interprétée par Cœur de pirate
Chanson de 2010